XXVI Чемпионат России по регби проходил с 4 мая по 28 октября 2017 года. Победителем в восьмой раз стал регбийный клуб «Енисей-СТМ» (Красноярск) в двухматчевом финале обыгравший «Красный Яр».

Регламент 
Чемпионат проводился в два этапа. На первом этапе все участвующие клубы разделены на два дивизиона. В дивизионе «А» шесть команд играют в два круга. В дивизионе «Б» шесть коллективов разбиты на две подгруппы по региональному принципу, где также играют в два круга. На втором этапе участники дивизиона «Б» разыгрывают места в итоговой турнирной таблице: 1-е с 1-м, 2-е со 2-м, 3-е с 3-м. Команды занявшие 1-4-е места в дивизионе «А» выходят в плей-офф за титул чемпиона, 5-6-е места и победители групп дивизиона «Б» определяют лучшего во второй четверке.  Полуфиналы и финалы состоят из двух матчей.

География соревнований 
В этом чемпионате России по два клуба представляют Красноярск, Краснодар и Санкт-Петербург. Одним клубом представлены города Москва, Новокузнецк, Пенза, Ростов-на-Дону, Таганрог и подмосковный поселок Монино.

Участники

Дивизион «А»

Дивизион «Б»

Первый этап

Турнирная таблица 
Первый этап чемпионата проходил с 4 мая по 4 сентября 2017 года.

Дивизион «А»

Дивизион «Б»

Второй этап

Малый кубок

Матчи за 9-е место 

 За неявку на первый матч РЦСП по ИВС засчитано техническое поражение 0:30.

Плей-офф за 5—8-е места

Полуфиналы 

 По финансовым причинам команды «Булава» и «Металлург» не смогли провести выездные матчи, им засчитаны технические поражения со счетами 0:30. Согласно турнирному положению после первого этапа в матче за 5-е место сыграет «Металлург».

Матчи за 7-е место

Матчи за 5-е место

Плей-офф за 1—4-е места

Полуфиналы

Матчи за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Регбийной Премьер-лиги

Чемпионаты России по регби
Чемпионаты России в 2017 году
2017 год в регби